Out of Africa steht für

 die Out-of-Africa-Theorie zur Stammesgeschichte des Menschen
 Afrika, dunkel lockende Welt, ein Buch von Karen Blixen, Originaltitel: Out of Africa (englisch, 1937), auch Den afrikanske farm (dänisch, 1937)
 Jenseits von Afrika, die Verfilmung unter anderem dieses Buches, Originaltitel des Films: Out of Africa (USA, 1985)